De Ballon d'Or 1963 was de 8e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de Sovjet Lev Jasjin (Dinamo Moskou).

De jury was samengesteld uit 21 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: West-Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Engeland, Luxemburg, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Turkije Sovjet-Unie en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 927 van France Football op 17 december 1963.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 315 punten verdeeld, 105 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een negentien koppige jury).

Uitslag

Trivia
 Lev Jasjin was de eerste doelman die de Gouden Bal won.
 Manfred Kaiser was de eerste Oost-Duitse speler die punten ontving in de Gouden Bal verkiezing.
 Metin Oktay was de eerste Turkse speler die punten ontving in de Gouden Bal verkiezing.

Noten

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1963